Saltugilia är ett släkte av blågullsväxter. Saltugilia ingår i familjen blågullsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blågullsväxter
Saltugilia